Василий Беккер:
 Беккер, Василий Васильевич (1812—1874) — профессор медицины в Киевском университете (1843—1859); «начальник медчасти» Царства Польского.
 Беккер, Василий Фёдорович (1859—1926) — русский композитор, военный капельмейстер.